Allahābād kan syfta på följande platser:

Indien 

 Allahabad, ort, Uttar Pradesh, 
 Allahabad (distrikt), distrikt, Uttar Pradesh,

Iran 

 Aḩmadābād-e Raẕavī, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar